Chicken Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chicken Mountain (Alaska)	
 Chicken Mountain (New Mexico)	
 Chicken Mountain (Virginia)